Amicus peut désigenr :
 Amicus Productions, une société de production cinématographique britannique spécialisée dans les films d'horreur ;
 Amicus, un ancien syndicat anglais.

Voir aussi 
 Amicus Plato, sed magis amica veritas, un proverbe latin signifiant « Platon m'est cher, mais la Vérité m'est encore plus chère »